Wirtschaftskammer steht für:

 Wirtschaftskammer Österreich – siehe dort auch zu den Landeswirtschaftkammern
 Wirtschaftskammer (Liechtenstein)
 im nationalsozialistischen Deutschen Reich bestanden 1935 bis 1942 Wirtschaftskammern, siehe Wirtschaftskammer (1935–1942)
 im nationalsozialistischen Deutschen Reich bestanden 1942 bis 1945 Wirtschaftskammern als Teilorganisation der Gauwirtschaftskammern

siehe auch Reichswirtschaftskammer